Die Saison 2012/13 ist die 14. Spielzeit der Division 1 als dritthöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in sechs regionale Gruppen aufgeteilt. In den einzelnen Regionen können sich die Mannschaften für die Aufstiegsrunde qualifizieren bzw. müssen in der Abstiegsrunde antreten. Diese wird ebenfalls innerhalb der einzelnen Regionen durchgeführt.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Verlängerung bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Teilnehmer 
Gruppe A: Bodens HF, IF Björklöven, Kalix UHC, Kiruna IF, Piteå HC, Tegs SK, Vännäs HC

Gruppe B: Brunflo IK, Kovlands IF, Kramfors-Alliansen, Njurunda SK, Örnsköldsvik HF, Östersunds IK, Sollefteå HK, IF Sundsvall Hockey

Gruppe C: Borlänge HF, Enköpings SK, Falu IF, Hedemora SK, Hudiksvalls HC, IFK Ore, Lindlövens IF, Surahammars IF, Tierps HK, Valbo HC

Gruppe D: Åkers IF, Wings HC Arlanda, Botkyrka HC, Huddinge IK, Järfälla HC, Nacka HK, Nyköpings Hockey, IF Vallentuna BK, Väsby IK HK, Visby-Roma HK

Gruppe E: IFK Arboga IK, Grästorps IK, HC Vita Hästen, IFK Kumla IK, Mariestad BoIS HC, Mjölby HC, Skövde IK, Tranås AIF, Västerviks IK, Vimmerby Hockey

Gruppe F: Borås HC, Halmstad HF, Helsingborgs HC, IK Pantern, Kallinge-Ronneby IF, Kristianstads IK, Kungälvs IK, Mörrums GoIS IK, Nittorps IK, Nybro Vikings IF, Olofströms IK

Weblinks 
 Offizielle Website des schwedischen Eishockeyverbandes (schwedisch)

2012
Eishockeysaison 2012/13